Полуфинальный поединок чемпионата России по боксу 2007 года в полутяжёлой весовой категории между Артуром Бетербиевым и Сергеем Ковалёвым проходил с переменным успехом. За несколько секунд до окончания боя по очкам лидировал Ковалёв, со счётом 23:22, но на последних секундах судьи дали два очка Бетербиеву. Это судейское решение было воспринято неоднозначно. Одни утверждали, что победа Бетербиеву было присуждена вполне справедливо, в то время как другие назвали её результатом судейских махинаций.

После перехода в профессиональный бокс оба боксёра стали чемпионами мира в полутяжёлом весе, Ковалёв по версиям WBA Super (2014—2016), IBF (2014—2016) и WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019), а Бетербиев по версиям IBF (с 2017) и WBC (с 2019). С 2015 года боксёры делали разные словесные выпады в адрес друг друга, а летом 2019 года Бетербиев вызвал Ковалёва на бой, но тот был вынужден отказаться из-за ранее запланированных поединков.

Любительская карьера боксеров до чемпионата России 2007 
До этого чемпионата России Артур Бетербиев, в отличие от Сергея Ковалёва, сумел добиться успеха на любительском ринге. Он одержал победу на Кубке мира по боксу в 2006 году и на чемпионате Европы по боксу в том же году. При этом среди побеждённых на этих турнирах Бетербиевым боксёров были следующие спортсмены: Юньер Дортикос, Исмаил Силлах, Табисо Мчуну, Тервел Пулев, Кеннет Иган,  и другие. Самым же большим боксёрским успехом Ковалёва на тот момент была победа на Чемпионате России 2005 года.

Чемпионат России 2007

Поединок и судейство 
Согласно данным газеты «Спорт-Экспресс», видеозаписи поединка между Сергеем Ковалёвым и Артуром Бетербиевым в открытом доступе нет, в связи с чем основным источником, описывающим его ход, являются лишь воспоминания очевидцев и участников поединка.

В своей автобиографической книге «На грани» Сергей Ковалёв, говоря о ходе боя, называет его «хорошим», при этом уточняя, что за несколько секунд до окончания боя на табло со счётом точных попаданий лидировал он со счётом 23-22. Однако в самом конце третьего раунда боксёры начали вести поединок на ближней дистанции, и как описывал это сам Ковалёв «получилась возня без каких-либо точных попаданий». При этом в момент окончания поединка Бетербиеву было добавлено два очка, вследствие чего, окончательный счёт боя стал 24-23 в его пользу. Говоря о таком исходе боя, Сергей Ковалёв отмечал, что он был обусловлен тем, что в его спортивный потенциал не верили ни в сборной России, ни в Челябинской федерации бокса, поэтому «судьи просто решили перестраховаться». В то же время Артур Бетербиев отмечал, что был плохо подготовлен и незадолго до чемпионата перенёс болезнь. Говоря о настрое на поединок, Артур отмечал, что Ковалёв «настроился как на смерть», в то время как он «его как-то всерьез не воспринял». Сам поединок Бетербиев назвал «не лучшим боем в жизни», но всё же отметил, что победа была присуждена ему заслуженно.

Тогдашний Главный тренер сборной России Николай Хромов, описывая ход боя, сослался на то, что плохо его помнит. При этом он сказал, что Ковалёв выиграл начало поединка, но вскоре Бетербиев начал выравнивать ход боя, что особенно проявилось в последнем — третьем раунде, в котором тот смотрелся лучше. Таким образом, Хромов назвал судейский вердикт справедливым. Другой тренер — Сергей Новиков, который тогда секундировал Ковалёва, сказал, что Ковалёв лидировал на «три очка». Однако в конце последнего раунда табло, на котором был показан счёт, выключилось, а по окончании поединка включилось с победным для Бетербиева счётом. Новиков сказал, что «Артуру насчитали целых четыре очка», и назвал такой исход боя «махинацией» и «хромовскими штучками». При этом сам Николай Хромов на вопрос, выключалось ли табло со счётом, ответил что не помнит такого.

Конфликт в профессионалах 
Сергей Ковалёв начал свою профессиональную карьеру в июле 2009 года, и в августе 2013 года, победив Нэйтена Клеверли (26 побед в 26 поединках), стал чемпионом мира по версии WBO, а победив в ноябре 2014 года легендарного боксёра Бернарда Хопкинса (55-6-2) получил чемпионские титулы по версиям WBA Super и IBF.

В марте 2015 года Бетербиев (имеющий на тот момент профессиональный рекорд 7-0), будучи обладателем титулов чемпиона Северной Америки по версии IBF, интернациональным чемпионом по версии WBO и чемпионом по версии NABA, заявил: «Я буду становиться все лучше и лучше, а затем встречусь с Сергеем Ковалёвым. И я вновь его побью». Ковалёв оперативно отреагировал на это заявление бывшего соперника и отметил, что победа на чемпионате России в 2007 году была «подарком судей Бетербиеву», помимо того Ковалёв вспомнил спарринги с Артуром, в которых по его словам преимущество было на его стороне — «первые два раунда у Битера голова до жопы отлетала, а 3 и 4 раунды, когда я устал, так и не смог со мной ничего сделать! Все удары бил по воздуху, словно делал бой с тенью!».

В 2016 и 2017 годах Сергей Ковалёв потерпел два поражения от американского боксёра Андре Уорда (32 победа в 32 поединках) и утратил свои чемпионские титулы, а затем они были объявлены вакантными. Вскоре после этого, в ноябре 2017 года титул IBF был разыгран между Бетербиевым и Энрико Кёллингом, а титул WBO между Ковалёвым и Вячеславом Шабарнским. В итоге, Ковалёв стал чемпионом по версии WBO, а Бетербиев — по версии IBF.

В августе 2018 года Ковалёв проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу и вновь утратил чемпионский титул, но в феврале 2019 года взял реванш и стал трёхкратным чемпионом мира. После этого Бетербиев предложил Ковалёву провести поединок за объединение титулов. Вскоре после этого сам Ковалёв, его менеджер Эгис Климас и промоутер Кэти Дува заявили, что Бетербиев рассматривается как один из претендентов на бой с Ковалёвым, при этом сам Ковалёв уточнил, что он обязательно проведёт поединок против Бетербиева. Однако, в итоге Ковалёв предпочёл провести поединок с обязательным претендентом на титул WBO британцем Энтони Ярдом, а поединок против Бетербиева назвал «приоритетным». В июне того же года, во время подготовки Ковалёва к поединку с Ярдом, Бетербиев вновь вызвал его на поединок в своем Instagram, закончив послание словами — «В России тебя прозвали „Лапша“, а в Америке — „Крушитель“. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло». Однако Ковалёв ответил отказом, сославшись на предстоящий поединок с Ярдом.

Примечания

Источники 
 
 
 
2007 год в Якутии
Чемпионаты России по боксу
Чемпионаты России в 2007 году
Май 2007 года
Спортивные соревнования в Якутске
Спортивные скандалы в России
2007 год в боксе